świadek – pojęcie z zakresu prawa formalnego
 świadek – w geologii ostaniec
 świadek, świadek profilowy – termin używany w archeologii
 Świadek – potoczne określenie-synonim Świadka Jehowy

 Powieści
 Świadek – powieść Roberta Muchamore’a
 Świadek – powieść Nory Roberts

 Filmy fabularne
 Świadek – węgierski komediodramat z 1969
 Świadek – amerykański film kryminalny z 1985
 Świadek – polski film dokumentalny z 2001 autorstwa Anny T. Pietraszek

Zobacz też 
 Świadkowie